Desolation steht für:

 Desolation (Band), US-amerikanische Band 
 Desolation Row, Song von Bob Dylan (1965)
 Desolation – 16 Years of Alcohol, britischer Film von Richard Jobson (2003)
 Desolation Sound, Sund in British Columbia, Kanada
 Desolation Sound Marine Provincial Park, Provinzpark in British Columbia, Kanada

Siehe auch:
 Desolation Island